Le tournoi de tennis de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1985 se dispute à Oakland du 18 au .

Hana Mandlíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hana Mandlíková et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1985 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1985
Compétition de tennis à Oakland (Californie)
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1985
Tennis en février 1985
Sport en Californie en 1985